Муратово — название населённых пунктов.

Россия 
 Муратово — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Муратово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Муратово — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Муратово — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Муратово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Муратово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Муратово — село в Знаменском районе Орловской области.
 Муратово — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Муратово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Муратово — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Муратово — деревня в Кайбицком районе Татарстана.

Украина 
 Муратово — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Муратово — село в Великомихайловском районе Одесской области.

См. также 
 Муратово Первое
 Муратово Второе
 Новое Муратово
 Старое Муратово
 Муратов